North Bend (Nebraska)
 North Bend (Ohio)
 North Bend (Oregon)
 North Bend (Washington)